У́гу Миге́л Алме́йда Ко́шта Ло́пеш (; 19 декабря 1986, Лиссабон) — португальский футболист, правый защитник клуба «Кайсериспор».

Карьера

Клубная 
Лопеш начинал профессиональную карьеру во второй команде лиссабонской «Бенфики». В следующем сезоне он перешёл в клуб низшей лиги «Операриу».

После нескольких неплохих матчей Мигел в сезоне 2007/08 перешёл в клуб Лиги ди онра (2-й по силе дивизион Португалии) «Риу Аве». В первом сезоне в «Риу» Лопиш был игроком стартового состава и помог команде через два года вернуться в Высшую лигу.

Благодаря стабильной игре «Риу Аве», в том числе против «Бенфики» и «Порту», Лопишом заинтересовались гранды португальского футбола. В январе 2009 года Мигел подписал четырёхлетний контракт с «Порту». В первом сезоне за сине-белых ему приходилось конкурировать за место в стартовом составе с уругвайцем Хорхе Фусиле, он появлялся на поле не так много, но всё же ему удалось сыграть в 17 официальных матчах, 13 из которых в старте.

В конце августа 2010 года новый тренер команды Андре Виллаш-Боаш, посчитав, что ему не нужен Лопеш, отправил его в годичную аренду в испанский «Бетис». 2 сентября 2010 года он прошёл медицинский осмотр и присоединился к команде.

Сборная 
Лопеш привлекался в молодёжную сборную Португалии. Он был включён в окончательную заявку на чемпионат Европы 2012. 2 июня 2012 года Мигел дебютировал за национальную сборную Португалии в проигранном товарищеском матче 3:1 против сборной Турции в Лиссабоне.

Примечания 

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Португалии по футболу
Игроки ФК «Бенфика» Лиссабон
Игроки ФК «Риу Аве»
Игроки ФК «Порту»
Игроки ФК «Брага»
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон
Игроки ФК «Олимпик Лион»
Игроки ФК «Гранада»
Игроки ФК «Акхисар Беледиеспор»